Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2008 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 L'Italien Andreas Seppi et le Serbe Janko Tipsarević sont pour la  têtes de série dans un tournoi du Grand Chelem. Jo-Wilfried Tsonga l'aurait été s'il n'avait pas été contraint au forfait. Il est remplacé par le Lucky Loser péruvien Luis Horna. Tous les autres joueurs ont déjà été tête de série dans un tournoi du Grand Chelem durant leur carrière.
 L'Américain Andy Roddick aurait été tête de série  s'il n'avait pas dû déclarer forfait en raison d'une blessure à l'épaule. Il est remplacé l'Argentin Guillermo Coria.

Pendant le tournoi 

 Rafael Nadal devient le joueur à avoir perdu le moins de jeux au stade des demi-finales avec seulement 25 jeux perdus. Il élimine en effet successivement Thomaz Bellucci (7-5, 6-3, 6-1), Nicolas Devilder (6-4, 6-0, 6-1), Jarkko Nieminen (6-1, 6-3, 6-1), Fernando Verdasco (6-1, 6-0, 6-2), Nicolás Almagro (6-1, 6-1, 6-1). Il remporte par ailleurs le tournoi sans perdre un seul set au cours de la quinzaine.
 Rafael Nadal remporte pour la  consécutive Roland Garros, égalant ainsi le record de victoires consécutives de Björn Borg
 Le  mondial Roger Federer échoue pour la  consécutive en finale face au même adversaire, Rafael Nadal, sur le score sans appel de 6-1, 6-3, 6-0. Roland Garros est alors le seul tournoi de Grand Chelem qui manque à son palmarès.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis masculin en 2008
Tennis en France en 2008
Tennis en mai 2008
Tennis en juin 2008